Бекин — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Бекин, Николай Геннадьевич (1922—1989) — советский учёный.

Топоним 
 Бекин — населённый пункт в Сосковском районе Орловской области.

См. также 
 Беки
 Бекиш
 Бекингем